Eisflut bezeichnet folgende schwere Sturmfluten an der Nordsee:
 die Antoniflut am 16. Januar 1511 
 die Fastnachtsflut, am 25./26. Februar 1625 
 die Eisflut im schweren Winter 1783/1784